Села:
 Держанівка — Вінницька область, Хмільницький район, Глуховецька громада
 Держанівка — Вінницька область, Хмільницький район, Жданівська сільська громада
 Держанівка — Житомирська область, Коростенський район
 Держанівка — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Держанівка — Чернігівська область, Носівський район